

Biografia
Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Este, Milan,  e Mestrina.

Nell'estate del 1976, mentre era in ritiro con il , gli vengono rilevati i primi segni della leucemia. Dopo essere stato curato torna a calcare i campi, ma al termine del 1977-1978 accusa una ricaduta. Il 29 ottobre 1978 muore all'ospedale di Parma, lasciando la moglie e il figlio.

Nel 2008 il comune parmense gli ha intitolato gli impianti sportivi del centro polivalente nell'area di via XXIV Maggio.

Si è inoltre tentato di attribuire a Furlan l'intitolazione dello stadio di Mestre, ma tale decisione non è mai divenuta invalsa nell'uso: l'impianto della terraferma veneta ha infatti continuato ad essere associato a Francesco Baracca.

Carriera
Ha giocato nelle giovanili di Este, Milan e Monselice. Con i colori del  ha disputato tre stagioni dal 1972-1973 (scendendo in campo anche nello spareggio-promozione con l'Udinese) al 1975-1976. Successivamente ha militato anche nella Mestrina.

Palmarès

Parma: 1972-1973 (girone A)

Note

Collegamenti esterni

Calciatori deceduti nel periodo di attività